Bootshafen bezeichnet:

 Hafen für Boote
 Bootshafen der Marineschule Mürwik in Mürwik (Flensburg), Schleswig-Holstein
 Bootshafen (Kiel), Wasserfläche ohne Zugang zum Meer in Kiel, Schleswig-Holstein